Gert Mollin – politico tedesco
 Maurice Mollin – ciclista belga